Prospect Avenue (Fourth Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Fourth Avenue Line in Brooklyn
 Prospect Avenue (White Plains Road Line), een station van de metro van New York aan de White Plains Road Line